INCRA steht für:
 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, eine Bundesbehörde Brasiliens
 International Non-Profit Credit Rating Agency, eine gemeinnützige Ratingagentur

INCRA